

Patronyme 

 Alexander Shapiro (19?-), mathématicien russe ;
 Arnold Shapiro (né en 1941), réalisateur américain ;
 , mathématicien américain du  ;
 Artie Shapiro (1916-2003), bassiste américain de jazz ;
 Ben Shapiro (1985-), journaliste américain, avocat, et présentateur d'une émission radio ;
 Bernard Shapiro (né en 1935), enseignant québécois ;
 Carl Shapiro (né en 1955), économiste américain ;
 Chava Shapiro (1876-1943), écrivaine et critique littéraire hébraïque ;
 , page d'homonymie ;
 Dani Shapiro (née en 1962), femme de lettres américaine ;
 Francine Shapiro (1948-2019), thérapeute comportementale américaine ;
 George Shapiro (1931-2022), producteur de télévision et agent artistique américain ;
 Gerald Shapiro (1942-), compositeur américain ;
 Gerald Shapiro (1950-2011), écrivain américain ;
 Greg Shapiro (né en 1972), producteur de cinéma américain ;
 Harold S. Shapiro (1928-2021), mathématicien américain,
 Helen Shapiro (née en 1946), chanteuse de rock britannique ;
 Helene Shapiro (1954-), mathématicienne américaine.
 Henri Shapiro, connu sous le nom d'Henry Chapier (1931-2019), journaliste français ;
 Ian Shapiro (1959-), professeur à l'université Yale ;
 Ilya Piatetski-Shapiro (1929-2009), mathématicien russo-israélien ;
 Irwin Shapiro (né en 1929), astrophysicien américain, découvreur de l'effet Shapiro ;
 Jacob Shapiro (1899-1947), parrain de la mafia de la Yiddish Connection de New York ;
 Joel Shapiro (1941-), sculpteur américain ;
 Josh Shapiro (1973-), homme politique et avocat américain, membre du Parti démocrate. Procureur général d'État de Pennsylvanie depuis 2017, il est gouverneur élu ;
 Justine Shapiro (1963-), actrice, réalisatrice, scénariste, présentatrice et productrice américaine d'origine sud-africaine ;
 Karl Shapiro (1913-2000), poète américain ;
  (1966-), historien américain ;
 Mark Shapiro (né en 1967), dirigeant américain de baseball ;
 Mary Schapiro (née en 1955), haut fonctionnaire américaine ;
 Mel Shapiro (1937-), metteur en scène de théâtre, écrivain et professeur américain ;
 Moshe Shmuel Shapiro (1917–2006) était un Rosh Yeshiva et importante figure rabbinique en Israël ;
 Nat Shapiro (1922-1983), producteur de musique américain ;
 Nat Mayer Shapiro (1919–2005), artiste peintre américain ayant travaillé en France ;
 Peter Shapiro (19?-), critique musical britannique ;
 Robert B. Shapiro (1938-), homme d'affaires et avocat américain ;
 Robert Leslie Shapiro (1942-), avocat américain, connu pour avoir défendu O. J. Simpson ;
 Samuel Sanford Shapiro (1930-), statisticien et ingénieur américain ;
 Sarah Gertrude Shapiro (née en 1978), réalisatrice, productrice, scénariste et actrice américaine ;
 Stanley Shapiro (1925-1990), scénariste et producteur américain ;
 Stewart Shapiro (né en 1951), philosophe américain (mathématiques et logique) ;
  (1947-), astrophysicien américain ;
 Theodore Shapiro (né en 1971), compositeur américain de musiques de film.

Divers 
 En mathématiques
 les polynômes de Shapiro, étudiés par Harold S. Shapiro
 l'inégalité de Shapiro
 En physique, l'effet Shapiro, nommé en l'honneur d'Irwin Shapiro
 En statistiques, le test d'hypothèse Shapiro-Wilk

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif

he:שפירא